Screenshot of Phoenix 0.1, the original version of Firefox
Le projet Mozilla Firefox débuta comme une branche expérimentale du projet Mozilla de la Mozilla Foundation, à l'initiative de Dave Hyatt et Blake Ross.
Après plusieurs changements de noms, Firefox 1.0 sortit finalement le . Firefox est apparu à la suite de la volonté de la Fondation Mozilla de résoudre les problèmes de lourdeur dans la suite Mozilla.

Frise chronologique

Historique des versions

Pré-versions (« aperçus technologiques ») 

Toutes ces versions sont (très) anciennes et aujourd'hui obsolètes

Versions finales pour les branches aujourd'hui obsolètes

Versions finales pour les branches actuelles et futures 

Notes :
  ;
 Les dates situées « dans le futur » correspondent à des dates de publication prévues et peuvent être modifiées par la .

Versions mobile 
 Mozilla Firefox Mobile 1 pour Maemo (Fennec) - 
 Mozilla Firefox Mobile 4 pour Android et Maemo - 
 Mozilla Firefox Mobile 5 pour Android - 
 Mozilla Firefox Mobile 6 - 
 Mozilla Firefox Mobile 6.0.1 - 
 Mozilla Firefox Mobile 6.0.2 - 
 Mozilla Firefox Mobile 7.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 7.0.1 - 
 Mozilla Firefox Mobile 8.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 9.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 10.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 10.0.1 - 
 Mozilla Firefox Mobile 10.0.2 - 
 Mozilla Firefox Mobile 10.0.3 - 
 Mozilla Firefox Mobile 10.0.4 - 
 Mozilla Firefox Mobile 10.0.5 - 
 Mozilla Firefox Mobile 14.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 15.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile15.0.1 - 
 Mozilla Firefox Mobile 16.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 16.0.1 - 
 Mozilla Firefox Mobile 17 - 
 Mozilla Firefox Mobile 18 - 
 Mozilla Firefox Mobile 18.0.2 - 
 Mozilla Firefox Mobile 19.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 19.0.2 - 
 Mozilla Firefox Mobile20.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 20.0.1 - 
 Mozilla Firefox Mobile 21.0 - 
 Mozilla Firefox Mobile 22.0 -

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
  Firefox, notes de versions

Mozilla Firefox